Microclima – zona geografica locale in cui il clima differisce in modo significativo da quello delle zone circostanti
 Rischio microclimatico
 Microclima – album di Mario Venuti del 1996
 Microclima – gruppo musicale italiano